Fabiano ima više značenja:
 Fabiano, Alessandria
 Fabiano, Cosenza